Trois navires de lUS Navy portent le nom dUSS Portland, d'après la ville du même nom:

l', un croiseur lourd, navire de tête de la classe du même nom qui participe à la Seconde Guerre mondiale ;
l', un Landing Ship Dock de classe Anchorage en service de 1970 à 2003 ;
l', un transport de chalands de débarquement de classe San Antonio dont la construction a commencé le .

Portland